L'édition 2015 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, se déroule du 5 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour 2015

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2015
Tennis masculin en 2015
Sport en Belgique en 2015
Tennis en octobre 2015